Slankdvärgfotingar (Scolopendrellidae) är en familj av mångfotingar. Enligt Catalogue of Life ingår slankdvärgfotingar i ordningen dvärgfotingar, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Scolopendrellida, ordningen dvärgfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scolopendrellidae 42 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgfotingar